Rumina decollata — вид хищных улиток из семейства ахатинид (Achatinidae).

Описание 

Панцирь длинный, вырастает до 40 мм в длину.

Хищники. Питаются улитками, слизнями и их яйцами.

Распространение 
Средиземноморский вид (кроме юго-восточной часть региона), с римских времён интродуцированный в Израиль и Египет. Вид интродуцирован также в Северную Америку. Встречается в Великобритании.

Примечания 

Ахатиниды
Моллюски Евразии
Моллюски Африки
Моллюски Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году